Кожу́шки () — упразднённая деревня в Судковском сельсовете Хойникского района Гомельской области Белоруссии.

Находится на территории Полесского радиационно-экологического заповедника.

География 
В 1930-х годах возле деревни обнаружены залежи торфа и железной руды.

Расположение 
В 28 км на юго-запад от районного центра Хойники и железнодорожной станции в этом городе, расположенной на ветке Василевичи — Хойники, отходящей от линии Брест — Гомель, в 133 км от Гомеля.

Гидрография 
На севере мелиоративные каналы, связанные с рекой Припять (приток реки Днепр).

Транспортная система 
Транспортная связь по автодороге с деревней Ломачи.

В деревне нет жилых домов (2004 год). Планировка состоит из длинной криволинейной улицы, с ориентацией с юго-востока на северо-запад. К этой улице с севера примыкает короткая улица. Застройка двухсторонняя. Дома деревянные, усадебного типа.

Экология и природа 
В связи с радиационным загрязнением после Чернобыльской катастрофы жители (214 семей) переселены в места не загрязнённые радиацией.

История 
В акте ограничения Брагинской волости от 7 (17) марта 1512 г. назван, сопредельный с ней “остров Кожушки” (вероятно, существовало и одноимённое село); в описании Чернобыльского замка 1552 г. упомянуты “Кожушковцы на Припети Бискупа Киевскаго и иншие села по всемъ повете Чорнобыльскомъ…”, там же названы “Кожушковичи”. Административная принадлежность последнего на то время – Киевское воеводство Великого Княжества Литовского, с середины 1569 г. – Королевства Польского. Собственность Киевской митрополии. После 2-го раздела Речи Посполитой в 1793 году в составе Российской империи. В 1811 году Кожушки – во владении помещика Горвата. В 1885 году в селе располагались Свято-Троицкая церковь, мельница.

В 1897 году в селе находились: церковь, школа грамоты, хлебозапасный магазин, мельница. Возле деревни находился одноимённый фольварк с численностью в 57 жителей.

С 8 декабря 1926 года до 1986 года центр Кожушковского сельсовета Юровичского, 8 июля 1931 года Хойникского района] Речицкого, с 9 июня 1927 года Мозырского (до 26 июля 1930 года и с 21 июня 1935 до 20 февраля 1938 года) округов, с 20 февраля 1938 года Полесской, с 8 января 1954 года Гомельской областей.

В 1931 году жители деревни вступили в колхоз имени А. Г. Червякова. В деревне работали паровая мельница, 2 кузницы.

Во время Великой Отечественной войны на фронтах и партизанской борьбе погибли 98 жителей деревни. В мае 1943 года оккупанты полностью сожгли деревню и убили 92 жителя.

В 1959 году деревня была центром колхоза имени XXII съезда КПСС. В Кожушках находились 8-летняя школа, клуб, библиотека, фельдшерско-акушерский пункт, отделение связи, магазин.

До 31 декабря 2009 года в Дворищанском сельсовете, который переименован в Судковский.

Население

Численность 
1980-е годы — жители деревни (214 семей) переселены.

Динамика 
 1885 год — 41 двор, 210 жителей.
 1897 год — 89 дворов, 334 жителя (согласно переписи).
 1930 год — 218 дворов, 1010 жителей.
 1940 год — 230 дворов.
 1959 год — 869 жителей (согласно переписи).
1980-е годы — жители деревни (214 семей) переселены.

Достопримечательности 

 Памятник землякам (131 житель), погибшим в Великой Отечественной войне. В 1975 году в центре деревни установлена стела.

См. также 
 Городские посёлки Белоруссии
 Города Белоруссии

Примечания

Литература 
 Гарады і вёскі Беларусі: Энцыклапедыя. Т.2, кн.2. Гомельская вобласць/С. В. Марцэлеў; Рэдкалегія: Г. П. Пашкоў (галоўны рэдактар) і інш. — Мн.: БелЭн, 2005. 520с.: іл. Тыраж 4000 экз. ISBN 985-11-0330-6 ISBN 985-11-0302-0

Ссылки 
Исчезнувшие населённые пункты Хойникского района
Населённые пункты Чернобыльской зоны отчуждения (Белоруссия)